Rush (automerk), een Duits sportwagenmerk
 Rush (band), een Canadese progressieve-rockband
 Rush (album), eerste album genoemde rockband
 Rush (Australië), een Australisch historisch motorfietsmerk
 Rush (Brussel), een Belgisch historisch motorfietsmerk
 Rush (plaats), een plaats in het Ierse graafschap Fingal
 Rush (dance-act)

Films en televisieseries 
 Rush (1983), een film uit 1983
 Rush (1991), een film uit 1991
 Rush (2012), een film uit 2012
 Rush (2013), een film uit 2013
 Rush (Hans Zimmer), de soundtrack van bovenstaande film
 Rush (televisieserie), een Australische televisieserie

Personen met de achternaam Rush 
 DJ Rush, een Amerikaanse dj
 Geoffrey Rush, een Australische acteur
 Ian Rush, een Britse voetballer
 Jennifer Rush, een Amerikaanse zangeres